Senantes ist der Name zweier französischer Gemeinden:

Senantes (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Senantes (Oise) im Département Oise